Arpi – comune armeno
ARPI  – accronimo di Associazione dei ragazzi pionieri italiani, prima associazione scout italiana "indipendente" e non aderente a nessuna federazione internazionale
Arpi – città dell'antica Apulia oggi distrutta anche chiamata Argyrippa o Argos Hippium
Arpi –  sede soppressa e sede vescovile titolare della Chiesa cattolica in Puglia
Lago Arpi – secondo lago dell'Armenia.